Konewo (bulgarisch und russisch ) beziehungsweise Konjowo (bulgarisch , russisch ) ist der Name mehrerer Orte in Bulgarien und Russland. Der Name leitet sich vom Wort Kon (bulgarisch , russisch , zu deutsch Pferd) ab.

Folgender Dörfer und ländlicher Siedlungen tragen den Namen Konewo beziehungsweise Konjowo:
 in Bulgarien:
 Konewo (Oblast Kardschali), in der Oblast Kardschali
 Konewo (Oblast Rasgrad), in der Oblast Rasgrad
 Konewo (Oblast Schumen), in der Oblast Schumen
 Konjowo (Oblast Sliwen), in der Oblast Sliwen

 in Russland:
 Konewo (Region Altai), in der Region Altai
 Konjowo (Archangelsk), in der Oblast Archangelsk
 Konewo (Kaliningrad), in der Oblast Kaliningrad (bis 1923 Szameitschen, 1923–1946 Waldhorst, Kreis Darkehmen/Angerapp, Ostpreußen)
 Konewo (Kemerowo), in der Oblast Kemerowo
 Konewo (Kostroma), in der Oblast Kostroma
 Konewo (Kursk), in der Oblast Kursk
 Konewo (Nischni Nowgorod, Balachna), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Balachna
 Konewo (Nischni Nowgorod, Gorodez, Kowrigino), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Gorodez, Landgemeinde Kowrigino
 Konewo (Nischni Nowgorod, Gorodez, Smirkino), in der Oblast Nischni Nowgorod, Rajon Gorodez, Landgemeinde Smirkino
 Konewo (Nowosibirsk, Krasnosjorskoje), in der Oblast Nowosibirsk, Rajon Krasnosjorskoje
 Konewo (Nowosibirsk, Togutschin), in der Oblast Nowosibirsk, Rajon Togutschin
 Konewo (Perm), in der Region Perm
 Konewo (Pskow), in der Oblast Pskow
 Konewo (Swerdlowsk, Arti), in der Oblast Swerdlowsk, Stadtkreis Arti
 Konewo (Swerdlowsk, Newjansk), in der Oblast Swerdlowsk, Stadtkreis Newjansk
 Konewo (Tjumen), in der Oblast Tjumen
 Konewo (Twer), in der Oblast Twer
 Konewo (Wologda, Charowsk), in der Oblast Wologda, Rajon Charowsk
 Konewo (Wologda, Waschki), in der Oblast Wologda, Rajon Waschki